Ana Češka, kraljica Engleske kao prva žena Rikarda II.
 Ana Boleyn, kraljica Engleske kao druga žena Henrika VIII. 
 Ana Danska, kraljica Engleske kao žena Jakova I.
 Ana Stuart, kraljica Engleske, Škotske i Irske, kasnije Velike Britanije